Jota kan syfta på:

 Jota – en bokstav i det grekiska alfabetet
 Jota (folkdans) – en spansk folkdans i 3/4- eller 3/8-takt, oftast ackompanjerad av olika stränginstrument, kastanjetter och sång
 JOTA – en internationell scoutaktivitet, se Jamboree on the Air

Uttryck
 inte ett jota – ett idiomatiskt uttryck från Matteusevangeliet

Se även
 Iota